SCYL3 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 742 амінокислот, а молекулярна маса — 82 857.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як поліморфізм, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у цитоплазмі, клітинних відростках, апараті гольджі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки